Ip Man ou Yip Man est un maître chinois de wing chun. Plusieurs films chinois d'arts martiaux portent son nom :

 Ip Man, film hongkongais de Wilson Yip (2008) ;
 Ip Man 2, du même réalisateur (2010) ;
 Ip Man 3, du même réalisateur (2016) ;
 Ip Man : La légende est née, film hongkongais de Herman Yau (2010) ;
 Ip Man : The Final Fight, du même réalisateur (2013).